Ammonett ist der Name:
 eines Berges im US-Bundesstaat Virginia, siehe Ammonett Mountain
 eines Flusses im US-Bundesstaat Virginia, siehe Ammonett Branch